Petrelle ima više značenja:
 Petrelle, Perugia
 Petrelle, Pesaro-Urbino